Fermium (100Fm) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem (v jaderném spadu při testu jaderné bomby) byl v roce 1952 255Fm, krátce po něm bylo objeveno 250Fm.

Je známo 20 izotopů fermia, s nukleonovými čísly 241 až 260, nejstabilnější jsou 257Fm (poločas přeměny 100,5 dne), 253Fm (3,00 d), 252Fm (25,39 hodin) a 255Fm (20,07 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 6 hodin, většina pod 3 minuty. Byly také popsány 3 jaderné izomery tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Fermium
Fermium